Paul Westwood – Bassista inglese
Paul Westwood – Triatleta neozelandese